Муру́гов — русская фамилия. Известные носители:

 Муругов, Алексей Иванович (1909—1943) — советский юрист, прокурор Москвы.
 Муругов, Вячеслав Александрович (род. 1969) — российский продюсер, сценарист и журналист. Генеральный директор СТС.
 Муругов, Иван Васильевич (1897—1941) — 1-й секретарь Читинского областного комитета ВКП(б).
 Муругов, Степан Яковлевич (1911—1980) — Герой Советского Союза.